Антонович Катерина Михайлівна (1884, Харків — 1975, Вінніпег) — український живописець, графік.
 Антонович-Мельник Катерина Миколаївна (1859, Хорол — 1942, Київ) — історик, археолог, перекладач, громадська діячка.